Loitersdorf ist der Ortsname von

 Loitersdorf (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Loitersdorf (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Loitersdorf (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Leutersdorf